Dziurawa Przełęcz – przełęcz w grani głównej Tatr Zachodnich
 Dziurawa Przełęcz – przełęcz w Grani Kończystej w Tatrach Wysokich